Gadabu ist der Familienname folgender Personen:

 Raymond Gadabu, nauruischer Politiker
 Rennier Gadabu, nauruischer Politiker